La Villeneuve (Creuse)
 La Villeneuve (Saône-et-Loire)
 La Villeneuve-au-Châtelot
 La Villeneuve-au-Chêne
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize
 La Villeneuve-en-Chevrie
 La Villeneuve-lès-Charleville
 La Villeneuve-les-Convers
 La Villeneuve-sous-Thury